«Белолобый» из цикла «Рассказы А. П. Чехова» — российский мультфильм 2010 года режиссёра Сергея Серёгина. «Мастер-фильм» и Фонд социально-культурных программ «Губерния» выпустили цикл мультфильмов к 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Сюжет 
В лесу стояла избушка, рядом сарай, а вокруг забор из кольев. В избушке жил сторож со своим внуком Ванюшкой. У них был щенок Белолобый, а в сарае — куры, овцы, лошадь. Был уже месяц март, но вокруг лежал снег и стояли морозы. Старая волчица недавно родила волчат, ослабела и не могла охотиться. Она решила залезть в сарай и утащить ягнёнка, но испуганные куры стали метаться, и волчица схватила первого попавшегося и убежала. Недалеко от логова она поняла, что это не ягнёнок, а щенок, и выпустила его. А щенок пошёл за ней следом и стал играть с волчатами. На следующую ночь волчица вновь пошла к тому же сараю и потащила с собой щенка. Но сторож сидел в засаде и, услышав шум, выпалил из ружья в небо. Волчица убежала, а Белолобый пошёл греться в сарай.

Роли озвучивали 
 Алина Покровская, Марк Чернавин, Александр Чутко.

Рассказы Чехова 
На фестивале «Кинематографический Чехов» показали анимационный цикл «Рассказы А. П. Чехова», фильмы представляли авторы:
 «Беззаконие» реж. Наталья Мальгина
 «Белолобый» реж. Сергей Серёгин
 «Сын прокурора спасает короля» реж. Оксана Холодова
 «Человек в пенсне» реж. Хихус.

Фестивали и премии 
 2010 — ОРФАК в Суздале: участие в конкурсной программе.
 2011 — Премия «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм за 2010 год — Номинация

Отзыв критика 
В последнее время на «Мастер-фильме» появились талантливые работы авторов нового поколения. Их премьерной площадкой стал цикл одушевлённых чеховских рассказов. «Белолобый» Сергея Серёгина и Анны Шепиловой обволакивает зрителя снегом, нежным сочувствием к щенку, попавшему в логово к старой волчице.

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы России 2010 года
Короткометражные мультфильмы России 2010-х годов
Мультфильмы Сергея Серёгина
Кинокомпания «Мастер-фильм»
Экранизации произведений Антона Чехова
Мультфильмы на русском языке